ZBR steht als Abkürzung für:
Zeitschrift für Beamtenrecht
Zentralbetriebsrat
Zone Bit Recording, eine Aufzeichnungstechnik bei Festplatten
Zur%C3%BCckbehaltungsrecht als rechtstechnischer Begriff

 
ZBR